Franz Schöberl ist der Name folgender Personen:

* Franz Schöberl (Architekt) (1845–1908), deutscher Architekt
 Franz Schöberl (Politiker) (1895–1977), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Xaver Schöberl (1826–1899), deutscher katholischer Theologe